Lukjaniwka (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lukjaniwka (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka
 Lukjaniwka (Baryschiwka), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Baryschiwka
 Lukjaniwka (Taraschtscha), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha
 Lukjaniwka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Lukjaniwka (Mykolajiw), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw 

 Lukjaniwka (Kiew), Ortsteil von Kiew im Stadtrajon Schewtschenko